Gerbi ist der Familienname von

 Giovanni Gerbi (1885–1954), italienischer Radrennfahrer
 Yarden Gerbi (* 1989), israelische Judoka